Stockport (Iowa)
 Stockport (Ohio)
 Stockport (Gran Manchester)